Britská rada () je nezávislá nepolitická organizace, jejíž činnost je orientována na šíření britské kultury, vědy, techniky, umění a anglického jazyka v zahraničí. Působí ve více než stovce zemí všech kontinentů. Byla založena v roce 1934 a po druhé světové válce (1946) zahájila činnost i v Československu. Jejím prvním sídlem byl dům č. 39 v Dlouhé třídě v Praze, poté se přestěhovala do Kounického paláce. Její činnost však trvala jen krátce. V období studené války v Evropě se československo-britské vztahy značně ochladily. Britská rada se formálně změnila na kulturní oddělení Britského velvyslanectví a přestěhovala se do malých kanceláří v Jungmannově ulici.

Po politických změnách v r. 1989 získala Britská rada v Československu svůj původní status i prostory. Nové prostory v paláci Dunaj na Národní třídě v Praze byly slavnostně otevřeny 14. 4. 1992 za účasti prezidenta Václava Havla.

Prvním ředitelem Britské rady v Československu byl vynikající organizátor William Jefferson. Především díky jeho úsilí byl pražský úřad přebudován v unikátní síť regionálních středisek, známých jako British Council Resource Centres (BCRC). Centra Britské rady se stala zdrojem informací zejména v oblasti vzdělávání.

Původních center bylo v Československu osm: Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Bratislava, Košice, Olomouc, Banská Bystrica. Sídlila v univerzitních městech, v historických budovách. S univerzitami centra úzce spolupracovala. Po rozdělení Československa v roce 1993 byl jejich počet v České republice doplněn o Ostravu, Pardubice a Ústí nad Labem.

Prostředky pro tento velkorysý program nezištně poskytla a v celém následujícím desetiletém období poskytovala britská vláda. Bohatě vybavené knihovny center s pravidelným přísunem nejnovějších titulů britských učebnic angličtiny pro děti i dospělé, slovníků, encyklopedií, doplňkových výukových materiálů, bedekrů, krásné literatury i literatury faktu, odborných publikací, britských novin a časopisů usnadňovaly nejen učitelům angličtiny a mladé generaci, ale celé české veřejnost studium angličtiny před rokem 1989 značně opomíjené. Díky štědré pomoci britské vlády byla centra Britské rady kompletně vybavena i kopírkami, počítači a dalšími technickými pomůckami u nás tehdy ještě ne zcela běžnými a tak mohla v letech 1992 - 2001 realizovat rozsáhlý program své činnosti.

Činnost center Britské rady 
Regionální střediska organizovala jazykové kurzy, kurzy pro učitele angličtiny, přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky i zkoušky samotné, semináře, tematické výstavy, výstavky knih, plakátů, návštěvy britských a amerických spisovatelů, přednášky rodilých mluvčí a různé kulturně-vzdělávací akce pro nejširší anglicky mluvící veřejnost v rámci klubu Open English Club, pomáhala při výběru vhodných kandidátů pro studijní a výměnné programy. Na naše vysoké školy přicházeli na náklady Britské rady lektoři anglického jazyka, což rovněž usnadnilo přístup k britskému know-how ve vědě, technice a kultuře. Některá střediska zaměřila svůj fond knih a publikací na obor prioritní v daném regionu, t.j. například na ochranu životního prostředí v Ústí nad Labem, problematiku cestovního ruchu v Plzni, zemědělství v Českých Budějovicích, ekonomiku a řízení v Brně.

Centra navštívila řada významných hostů: prezident Havel, velvyslanci Velké Británie, současní britští spisovatelé David Lodge, Alan Spence, Hugo Hamilton, Paul Bailey a Levi Tafari, Geraldine Miucha - hudební skladatelka a manželka syna Alfonse Muchy Jiřího, pracovníci rozhlasové stanice BBC World Service a další.

Když se v roce 1994 konal v Plzni 2. ročník mezinárodního festivalu Divadlo ´94 a současně v rámci 61. kongresu mezinárodního PEN klubu Den PEN klubu, setkali se na recepci v plzeňském centru Britské rady tři významní britští dramatici Arnold Wesker, David Edgar a Charlotte Keatley se svými kolegy Václavem Havlem, Arthurem Millerem, Tomem Stoppardem a scenáristou Ronaldem Harwoodem - tehdejším prezidentem Mezinárodního PEN klubu.

Vrcholnou událostí bylo setkání pracovníků Britské rady v České republice s britskou královnou Alžbětou II. v sídle Britské rady v Praze během její oficiální návštěvy. Alžběta II. v březnu 1996 navštívila naši republiku jako první britský monarcha.

Současnost 
Od roku 2002 byla jednotlivá centra v souvislosti s místními poměry začleněna do knihoven, univerzit apod. Činnost je zaměřena převážně na organizování jazykových kurzů a Cambridgeských zkoušek. Název British Council si zachovala pouze střediska v Praze a Brně.

Reference

Externí odkazy 

 British Council Česká republika
 Alžběta II. jako první britský monarcha navštívila české země před 15 lety
 Vědecká knihovna v Olomouci
 Britské centrum JU v Českých Budějovicích
 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
 Britské centrum Pardubice
 Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem